Ниага́ра () — топоним и произошедшее от него название.

Топоним 
 Ниагара — река в Северной Америке, соединяющая озёра Эри и Онтарио.  
 Ниагара — одно из названий Ниагарского водопада. 
 Ниагара — округ в штате Нью-Йорк, США
  — исторический форт на берегу реки Ниагара.

В культуре 
 «Ниагара» — картина Фредерика Эдвина Чёрча, написанная в 1857 году.
 «Ниагара» — американский фильм 1953 года режиссёра Генри Хэтэуэя с Мэрилин Монро в главной роли.
 «Ниагара» — французская поп-рок группа.
 «» — сорт винограда.
 《ниагара из бамбара (язык мали) название музыкального инструмента  》.

В технике 
 «» — американский парусник, спущенный на воду в 1813 году. 
 «» — американский парусник, спущенный на воду в 1855 году. 
 «» — американский пароход, затонувший в 1856 году. 
 «» — американский парусник, спущенный на воду в 1898 году. 
 «Ниагара» — британский океанский лайнер, затонувший в 1940 году.
 «» — американский военный корабль, затонувший в 1943 году. 
 «» — американский паровоз типа 2-4-2, построенный в 1946 году.
 «Ниагара» — многоядерный микропроцессор UltraSPARC T1. 
 «Ниагара 2» — многоядерный микропроцессор UltraSPARC T2. 
 «Ниагара 3» — многоядерный микропроцессор SPARC T3.

См. также 
 Ниагара-он-те-Лейк — город в Канаде.
 Ниагара-Фолс — город в США.
 Ниагара-Фолс — город в Канаде.